Il toponimo Tupa, con differenti grafie, può riferirsi a:

Tupã, comune dello stato di San Paolo

Tupá, comune del distretto di Levice